Хенни Фрида Ульрика Портен (; ,  — , ) — немецкая актриса, звезда немого кино.

Биография 
Родилась в семье оперного певца. После её рождения семья переехала из Магдебурга в Рурскую область, где её отец, Франц Портен, возглавил Дортмундский городской театр. В 1895 году семья переехала в Берлин, где Хенни пошла в школу.

Благодаря своему отцу и его дружбе с кинопродюсером Оскаром Местером в 1906 году она впервые снялась в кино под руководством своего отца. Её дебютный фильм назывался «Мейсенский фарфор». В 1911 году по сценарию её сестры, Розы Портен, был снят первый фильм с самодостаточным сюжетом «Любовное счастье слепых». В 1910-е годы Хенни Портен много снималась в кино и наряду с Астой Нильсен стала первой немецкоязычной кинозвездой. 10 октября 1912 года она вышла замуж за актёра и режиссёра Курта А. Штарка, поставившего многочисленные фильмы с её участием. В 1916 году Штарк погиб на фронте Первой мировой войны. В 1919 году Хенни Портен снялась в фильме социальной направленности «Заблуждения». В том же году она сыграла в экранизации драмы Герхарта Гауптмана «Роза Бернд». Большим успехом пользовался фильм «Анна Болейн» (1920) Эрнста Любича, в котором партнёром Хенни Портен выступил Эмиль Яннингс. В 1921 году она снялась в фильме «Гайервалли» Эвальда Андре Дюпона и в фильме «Чёрный ход» Леопольда Йеснера, в 1923 году — в монументальной ленте «Иисус Назаретянин, Царь Иудейский» Роберта Вине.

В 1919 году Портен основала собственную кинопродюсерскую компанию, которая в 1924 году слилась с компанией Карла Фрёлиха. Она скептически отнеслась к появлению звукового кино, но в 1930 году снялась в фильме «Скандал вокруг Евы».

24 июня 1921 года Хенни Портен вышла замуж во второй раз за врача еврейского происхождения Вильгельма фон Кауфман-Ассера, который в то время возглавлял санаторий Виггерса в Гармиш-Партенкирхене. С этого времени он стал её продюсером. В 1933 году Портен отказалась бросить своего мужа-еврея и подверглась бойкоту со стороны властей. Однако благодаря заступничеству Альберта Геринга она снялась при национал-социалистах в девяти фильмах. После войны работала на киностудии DEFA. Похоронена на Мемориальном кладбище кайзера Вильгельма в берлинском районе Вестенд.

Фильмография 

   : Любовное счастье слепца — Das Liebesglück einer Blinden
   : Der Schirm mit dem Schwan
   : Komtesse Ursel
   : Gretchen Wendland
   : Der Sieg des Herzens
   : Märtyrerin der Liebe
   : Abseits vom Glück
   : Die Prinzessin von Neutralien
   : Die Claudi vom Geiserhof
   : Die Faust des Riesen
   : Die beiden Gatten der Frau Ruth
   : Christa Hartungen
   : Auf Probe gestellt
   : Agnes Arnau und ihre drei Freier
   : Das Maskenfest des Lebens
   : Gefangene Seele
   : Die Heimkehr des Odysseus
   : Die Dame, der Teufel und die Probiermamsell
   : Заблуждения — Irrungen
   : Роза Бернд — Rose Bernd
   — Моника – певчая птичка / Monika Vogelsang — в роли Моники Фогельзанг
   : Kohlhiesels Töchter
   : Анна Болейн — Anna Boleyn
   : Die Geierwally
   : Чёрный ход / Hintertreppe
   : Frauenopfer
   : Inge Larsen
   : Венецианский купец — Der Kaufmann von Venedig
   : Die Liebe einer Königin
   : Das alte Gesetz
   : Иисус Назаретянин, Царь Иудейский — I.N.R.I.
   : Das Geheimnis vom Brinkenhof
   : Mutter und Kind
   : Das goldene Kalb
   : Rosen aus dem Süden
   : Liebe im Kuhstall
   : Lotte
   : Zuflucht
   : Die Frau, die jeder liebt, bist Du!
   : Mutterliebe
   : Die Herrin und ihr Knecht
   : Skandal um Eva
   : 24 Stunden aus dem Leben einer Frau
   : Luise, Königin von Preußen
   : Mutterliebe
   : Krach im Hinterhaus
   : War es der im 13. Stock?
   : Комедианты — Komödianten
   : Symphonie eines Lebens
   : Wenn der junge Wein blüht
   : Familie Buchholz
   : Neigungsehe
   : Absender unbekannt
   : Carola Lamberti — Eine vom Zirkus
   : Das Fräulein von Scuderi
   : Das gab’s nur einmal

Литература 
 Manfred Michael: Magdeburger Biographisches Lexikon. Magdeburg 2002, ISBN 3-933046-49-1.
 Martin Wiehle: Magdeburger Persönlichkeiten. Magdeburg 1993, ISBN 3-910146-06-6.
 Gustav Holberg: Henny Porten. Eine Biographie unserer beliebten Filmkünstlerin. Gebr. Wolffsohn, Verlag der «Lichtbild-Bühne», Berlin 1920.
 Julius Urgiß: Henny Porten. Verlag der Illustrierten Film-Woche, Berlin ca. 1920.
 Helga Belach (Hrsg.): Henny Porten. Der erste deutsche Filmstar 1890—1960. Haude & Spener, Berlin 1986, ISBN 3-7759-0280-5.

Ссылки 
 Хенни Портен в каталоге Немецкой национальной библиотеки
 http://www.defa-sternstunden.de/index.php?option=com_content&view=article&id=441&Itemid=4 
 http://www.fembio.org/biographie.php/frau/biographie/henny-porten/ 

Актрисы немого кино Германии
Командоры ордена «За заслуги перед ФРГ»
Похороненные на Мемориальном кладбище кайзера Вильгельма